Тогайлы — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Тогайлы (до 2010 г. — Жемшин) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Тогайлы (до 2020 г. — Лесхоз) — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Тогайлы — село в подчинении городской администрации Арыса Туркестанской области.

Россия 

 Тогайлы — до 1945 г. название села Кормовое в Первомайском районе Крыма.

См. также 

 Тугайлы